Anspach kan verwijzen naar:

Personen
 Armand Anspach-Puissant (1856-1937), Belgisch volksvertegenwoordiger
 François Anspach (1784-1858), Belgisch volksvertegenwoordiger en bankier
 Henri Anspach (1882-1979), Belgisch schermer
 Jules Anspach (1829-1879), Belgisch volksvertegenwoordiger en burgemeester
 Paul Anspach (1882-1981), Belgisch schermer

Plaatsen
 Anspachlaan, een centrale laan in Brussel
 Anspachgalerij, een winkelgalerij in Brussel
 Neu-Anspach, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen